

Валя-Пержей — село, Тараклійський район
 Валя-Пержей — село, Чимішлійський район